Вя́тка:

Топонимы 
 Вятка, или Вятская земля — культурно-историческая область в бассейне реки Вятки.

Населённые пункты 
 Вятка — название города Кирова с 1374 по 1457 и с 1781 по 1934 годы.
 Вятка — населённый пункт (подстанция) в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Вятка — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Вятка — деревня в Саянском районе Красноярского края.
 Вятка — деревня в Кетовском районе Курганской области.
 Вятка — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Вятка — село в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Вятка — деревня в Усть-Ишимском районе Омской области.
 Вятка — село в Путивльском районе Сумской области Украины.

Реки 
 Вятка (река) — река в европейской части России, самый крупный правый приток Камы.
 Вятка (приток Енисея) — река в Сибири, приток Енисея.
 Вятка (приток Шешмы) — река бассейна нижней Волги, приток Шешмы.

Техника 
 «Вятка-автомат» — марка стиральной машины.
 «Вятка» — марка мотороллера.
 «Вятка» — скорый фирменный пассажирский поезд сообщением «Киров—Москва».

Организации 
 Вятка — филиал ВГТРК в Кировской области.
 «Вятка» — команда КВН из Кировской области.
 «Вятка» — прежнее название команды по хоккею с мячом «Прометей» из Слободского Кировской области.
 «Вятка» — название кировского футбольного клуба «Динамо» в 1993—1998 годах.

Прочее 
 Вятка (в монашестве Феодосий; XVI век) — епископ Русской православной церкви, епископ Рязанский и Муромский.
 «Вятка» — автомобильная дорога Р-176 Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар.
 Вятка — порода низкорослых широкогрудых и мохнатых лошадей.
 «Вятка» — геологический ядерный взрыв в Якутской АССР в 1978 году.

См. также 
 Вятка-1 — деревня в Муромцевском районе Омской области.
 Вятко — легендарный князь.
 Вятская республика — государственное образование в XIV―XV веках.